Rukometni klubovi iz BiH:
 RK Bosna Sarajevo
 RK Bosna Visoko